Jméno a příjmení Pavel Krejčí má více známých nositelů:
 Pavel Krejčí (cyklista)
 Pavel Krejčí (matematik)
 Pavel Krejčí (režisér)